Zuidam Distillers, een Nederlandse destilleerderij
 Scheepswerf Zuidam, voormalige scheepswerf in Haarlem, Nederland
 Jordy Zuidam, voormalig Nederlands voetballer
 Robert Zuidam, Nederlands componist